Friedhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Friedhoff (* 1966), deutscher Ingenieur, Coach und Politiker (AfD), (MdB)
 Engelbert Friedhoff (1920–2008), deutscher Chirurg
 Franz Friedhoff (1821–1878), deutscher katholischer Theologe
 Jens Friedhoff (* 1967), deutscher Historiker und Archivar
 Karl Theodor Friedhoff (1932–2018), deutscher Veterinärmediziner
 Paul Friedhoff (1943–2015), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)
Siehe auch:
 Friedhof
 Friedenshof